Bambú peut désigner :
 Bambú, station du métro de Madrid ;
 Big Bambú, installation artistique située au musée d'Israël de Jérusalem ;
 Mademoiselle Bambù, roman de Pierre Mac Orlan, paru en 1966.

Voir aussi